Basilika St. Franziskus steht für:

 Basilika St. Franziskus (Lima), Klosterkirche der Franziskaner in Lima, Peru
 Basilika St. Franziskus (Mendoza), römisch-katholische Kirche in der Stadt Mendoza, Provinz Mendoza, Argentinien
 Basilika St. Franziskus (Salta), römisch-katholische Kirche in der Stadt Salta, Provinz Salta, Argentinien
 Basilika St. Franziskus (Sucre), römisch-katholische Kirche in Sucre, Bolivien

Siehe auch:
 St.-Franziskus-Basilika (Bolsward), römisch-katholische Kirche in Bolsward, Provinz Friesland, Niederlande
 Franziskuskirche
 Franziskanerkirche